Korczunek (ukr. Корчунок, pol. hist. Basówka) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Współrzędne GPS
 Корчунок

Wsie w obwodzie iwanofrankiwskim
Rejon rohatyński